Poniższa tabela przedstawia listę aktywnych festiwali muzyki reggae na całym świecie. Uwzględnione zostały jedynie cykliczne wydarzenia, trwające co najmniej 2 dni (w nielicznych wyjątkach także duże i popularne festiwale jednodniowe).

Uwagi

Bibliografia 
 Reggae Festival Guide Online
 Reggaeville – Festival Dates